Knollen ist der Name von Erhebungen in Deutschland (sortiert nach Höhe):

 Großer Knollen (687,4 m), im Harz nahe Sieber, Landkreis Osterode am Harz, Niedersachsen
 Kleiner Knollen (631 m), im Harz nahe Sieber, Landkreis Osterode am Harz, Niedersachsen
 Knollen (Winkhausen) (533 m), im Rothaargebirge bei Winkhausen (Schmallenberg), Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Knollen (Bergneustadt) (451 m), im Bergischen Land bei Bergneustadt, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen